Камахоа има више значења:

 Камахоа (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Камахоа (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику